Šempeter-Vrtojba, een gemeente in Slovenië
 Šempeter pri Gorici, een plaats in de Sloveense gemeente Šempeter-Vrtojba
 Šempeter v Savinjski dolini, een plaats in de Sloveense gemeente Žalec